Ceci est la page d'homonymie pour  (voir également « Finale »).

Art et divertissement

Albums 
 Endgame, est un album de Megadeth sorti en 2009.
 Endgame, est un album de Rise Against sorti en 2011.

Chansons 

 Endgame, est une chanson de R.E.M. issue de l'album Out of Time.
 End Game, est une chanson de Ian Anderson issue de l'album .
 End Game est une chanson de Taylor Swift, Ed Sheeran et Future issue de l'album Reputation.

Groupes 
 , est un groupe de musique funk des années 80.

Cinéma 

 Endgame, est le titre original de Le Gladiateur du futur, un film de Joe D'Amato sorti en 1983 ;
 , est un court métrage de Luis Cámara sorti en 1999 ;
 Highlander: Endgame, est un film de Douglas Aarniokoski sorti en 2000 ;
 , est le titre original de Cercle vicieux, un film de Gary Wicks sorti en 2001 ;
 End Game, est le titre original de Complot à la Maison-Blanche, un film de Andy Cheng sorti en 2006 ;
 , est un film d'Alex Jones sorti en 2007 ;
 Endgame, est un film de Pete Travis sorti en 2009 ;
 , est un film de Carmen Marron sorti en 2015 ;
 Dead Rising: Endgame, est un film américain de Pat Williams sorti en 2016 ;
 , est un court métrage de Rob Epstein sorti en 2018 ;
 Avengers: Endgame, est un film des frères Russo sorti en 2019.
 Endgame, film sino-hongkongais sorti en 2020.

Télévision 

 Endgame, est une série télévisée créée par Avrum Jacobson et diffusée en 2011.

Littérature 
 Endgame (en français : Fin de partie), est une pièce de Samuel Beckett de 1957.
 Endgame: Bobby Fischer's Remarkable Rise and Fall (en français : Fin de partie, la chute et l'ascension de Bobby Fischer), est un livre de Frank Brady, publié en 2011.
 Endgame, Volume 1: The Problem of Civilization et Endgame, Volume 2: Resistance sont des livres écrits par Derrick Jensen, publiés en 2006.
 Endgame: L'Appel, un livre écrit par James Frey et Nils Johnson-Shelton.

Jeu vidéo 
 Endgame, un jeu vidéo sorti en 2002.

Homonymie de titre